Di seguito una lista di asteroidi dal numero 472001 al 473000 con data di scoperta e scopritore.

472001-472100 

|-
|472001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472007 - ||  ||  || CSS
|-
|472008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472020 - ||  ||  || WISE
|-
|472021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472028 - ||  ||  || CSS
|-
|472029 - ||  ||  || WISE
|-
|472030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472039 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|472040 - ||  ||  || WISE
|-
|472041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472057 - ||  ||  || WISE
|-
|472058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472061 - ||  ||  || CSS
|-
|472062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472075 - ||  ||  || WISE
|-
|472076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472086 - ||  ||  || CINEOS
|-
|472087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

472101-472200 

|-
|472101 - ||  ||  || CSS
|-
|472102 - ||  ||  || WISE
|-
|472103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472122 - ||  ||  || WISE
|-
|472123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472129 - ||  ||  || WISE
|-
|472130 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472132 - ||  ||  || CSS
|-
|472133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472137 - ||  ||  || CSS
|-
|472138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472145 - ||  ||  || WISE
|-
|472146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472149 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|472150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472151 - ||  ||  || CSS
|-
|472152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472156 - ||  ||  || CSS
|-
|472157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472163 - ||  ||  || WISE
|-
|472164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472181 - ||  ||  || WISE
|-
|472182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472194 - ||  ||  || WISE
|-
|472195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472199 - ||  ||  || CINEOS
|-
|472200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

472201-472300 

|-
|472201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472207 - ||  ||  || CSS
|-
|472208 - ||  ||  || WISE
|-
|472209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472219 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472224 - ||  ||  || CSS
|-
|472225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472227 - ||  ||  || CSS
|-
|472228 - ||  ||  || WISE
|-
|472229 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|472230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472231 - ||  ||  || Cerro Tololo
|-
|472232 - ||  ||  || Cerro Tololo
|-
|472233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472235 Zhulong ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|472236 - ||  ||  || CSS
|-
|472237 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|472238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472243 - ||  ||  || CSS
|-
|472244 - ||  ||  || CSS
|-
|472245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472252 - ||  ||  || CSS
|-
|472253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472258 - ||  ||  || CSS
|-
|472259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472261 - ||  ||  || CSS
|-
|472262 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
|472263 - ||  ||  || SONEAR
|-
|472264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472265 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|472266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472267 - ||  ||  || CSS
|-
|472268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472270 - ||  ||  || CSS
|-
|472271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472272 - ||  ||  || CSS
|-
|472273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472282 - ||  ||  || WISE
|-
|472283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472284 - ||  ||  || CSS
|-
|472285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472287 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472292 - ||  ||  || WISE
|-
|472293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472296 - ||  ||  || CSS
|-
|472297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

472301-472400 

|-
|472301 - ||  ||  || CSS
|-
|472302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472305 - ||  ||  || WISE
|-
|472306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472307 - ||  ||  || CSS
|-
|472308 - ||  ||  || CSS
|-
|472309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472316 - ||  ||  || CSS
|-
|472317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472321 - ||  ||  || CSS
|-
|472322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472323 - ||  ||  || CSS
|-
|472324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472331 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472333 - ||  ||  || CSS
|-
|472334 - ||  ||  || CSS
|-
|472335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472336 - ||  ||  || ADAS
|-
|472337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472342 - ||  ||  || CSS
|-
|472343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472350 - ||  ||  || WISE
|-
|472351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472353 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472354 - ||  ||  || CSS
|-
|472355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472359 - ||  ||  || WISE
|-
|472360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472371 - ||  ||  || CSS
|-
|472372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472376 - ||  ||  || CSS
|-
|472377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472384 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472387 - ||  ||  || WISE
|-
|472388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472390 - ||  ||  || WISE
|-
|472391 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|472392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472394 - ||  ||  || WISE
|-
|472395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

472401-472500 

|-
|472401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472425 - ||  ||  || CSS
|-
|472426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472433 - ||  ||  || CSS
|-
|472434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472435 - ||  ||  || CSS
|-
|472436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472440 - ||  ||  || CSS
|-
|472441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472442 - ||  ||  || CSS
|-
|472443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472476 - ||  ||  || CSS
|-
|472477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472484 - ||  ||  || CSS
|-
|472485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472496 - ||  ||  || CSS
|-
|472497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472498 - ||  ||  || WISE
|-
|472499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

472501-472600 

|-
|472501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472504 - ||  ||  || CSS
|-
|472505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472512 - ||  ||  || CSS
|-
|472513 - ||  ||  || CSS
|-
|472514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472531 - ||  ||  || CSS
|-
|472532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472536 - ||  ||  || CSS
|-
|472537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472570 - ||  ||  || WISE
|-
|472571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472574 - ||  ||  || CSS
|-
|472575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472585 - ||  ||  || WISE
|-
|472586 - ||  ||  || WISE
|-
|472587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472588 - ||  ||  || WISE
|-
|472589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472591 - ||  ||  || CSS
|-
|472592 - ||  ||  || CSS
|-
|472593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472597 - ||  ||  || CSS
|-
|472598 - ||  ||  || CSS
|-
|472599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

472601-472700 

|-
|472601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472611 - ||  ||  || WISE
|-
|472612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472619 - ||  ||  || WISE
|-
|472620 - ||  ||  || WISE
|-
|472621 - ||  ||  || WISE
|-
|472622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472623 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472627 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472641 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|(472651) 2015 DB216 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472653 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|472654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472657 - ||  ||  || CSS
|-
|472658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472660 - ||  ||  || WISE
|-
|472661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472668 - ||  ||  || WISE
|-
|472669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472681 - ||  ||  || CSS
|-
|472682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472686 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472693 - ||  ||  || CSS
|-
|472694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472699 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

472701-472800 

|-
|472701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472707 - ||  ||  || CINEOS
|-
|472708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472709 - ||  ||  || CSS
|-
|472710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472717 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472721 - ||  ||  || CSS
|-
|472722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472736 - ||  ||  || CSS
|-
|472737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472741 - ||  ||  || WISE
|-
|472742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472760 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|472761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472762 - ||  ||  || CSS
|-
|472763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

472801-472900 

|-
|472801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472823 - ||  ||  || WISE
|-
|472824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472852 - ||  ||  || WISE
|-
|472853 - ||  ||  || CSS
|-
|472854 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|472855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472867 - ||  ||  || WISE
|-
|472868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472872 - ||  ||  || CSS
|-
|472873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472875 - ||  ||  || CINEOS
|-
|472876 - ||  ||  || WISE
|-
|472877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

472901-473000 

|-
|472901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472906 - ||  ||  || CSS
|-
|472907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472921 - ||  ||  || CSS
|-
|472922 - ||  ||  || CSS
|-
|472923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472927 - ||  ||  || CSS
|-
|472928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|472934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472936 - ||  ||  || CSS
|-
|472937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472938 - ||  ||  || WISE
|-
|472939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472941 - ||  ||  || WISE
|-
|472942 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472952 - ||  ||  || CSS
|-
|472953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472956 - ||  ||  || WISE
|-
|472957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472959 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472960 - ||  ||  || CSS
|-
|472961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472965 - ||  ||  || LONEOS
|-
|472966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472982 - ||  ||  || CSS
|-
|472983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472988 - ||  ||  || CSS
|-
|472989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|472996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|472998 - ||  ||  || CSS
|-
|472999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|473000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0472001